Wehrberg ist ein deutscher Name geographischer Objekte:
 Wehrberg (Hauzenberg), Stadtteil von Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern, Deutschland
 Wehrberg, bis 1935 Kelbassen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kiełbasy (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wehrberg (Freising), Anhöhe im Stadtgebiet von Freising, Landkreis Freising, Bayern, Deutschland

Siehe auch: Wehrbergen